Anna Tőkés – attrice ungherese
 Ktheju tokës – singolo della cantante albanese Jonida Maliqi
 László Tőkés – pastore protestante e politico romeno con cittadinanza ungherese